Honigmann ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Honigmann, österreichische Synchronregisseurin
 Annemarie Herwarth von Bittenfeld-Honigmann (1905–nach 1932), deutsche Skirennläuferin 
 Barbara Honigmann (* 1949), deutsche Schriftstellerin und Malerin
 E. A. J. Honigmann (1927–2011), britischer Literaturwissenschaftler
 Eduard Honigmann (1809–1886), deutscher Bergmeister und Bergwerksbesitzer

 Friedrich Honigmann (1841–1913), deutscher Bergwerksunternehmer, Namensgeber des Honigmann-Verfahrens (Schachtbohrverfahren für mildes, wasserführendes Gebirge)

 Hans Honigmann (1891–1943), deutscher Zoologe
 Heddy Honigmann (1951–2022), peruanisch-niederländische Filmemacherin
 Johann Ehrenfried Honigmann (1775–1855), deutscher Markscheider und Bergamtsdirektor
 Johannes Honigmann (* 1976), deutscher Literaturübersetzer
 Liselotte Honigmann-Zinserling, geborene Großmann (* 1930), deutsche Kunsthistorikerin
 Ludwig Honigmann (1877–1937), deutscher Fabrikant 
 Moritz Honigmann (1844–1918), deutscher Chemiker, Erfinder und Unternehmer
 Peter Honigmann (* 1952), deutscher Archivar

Siehe auch:
 Der Honigmann, Pseudonym von Ernst Köwing (1946–2018), deutscher Blogger, Verschwörungstheoretiker und Holocaustleugner